Apuleio e Marcello sono, secondo il Martirologio Romano, due martiri cristiani venerati come santi dalla Chiesa cattolica.

Il Martirologio Romano li commemora il 7 ottobre ricordando come Marcello, insieme al suo compagno Apuleio vissero a Roma nel I secolo e qui, dopo essere stati discepoli di Simon Mago, si convertirono alla fede cristiana grazie a san Pietro. Qui avrebbero subito entrambi il martirio al tempo del consolato di Aureliano e sarebbero stati sepolti non lontano da Roma.

Martiri cattolici
Coppie di santi cristiani